Love, Inc. oder Love Inc. ist:
 Love Inc. (2009), britischer Kurzfilm von Alex Battershall und Anthony Woodley (2009)
 Love Inc. (2016), französischer Kurzfilm von Solal Moisan und Daniel Sicard (2016)
 Love Inc. (Band), kanadische Band (1997–2003)
 Love, Inc. (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2005–2006)
 Love Inc., Pseudonym des deutschen Techno-Musikers Wolfgang Voigt (Musiker)